Fleuré puede referirse a: 

 Fleuré, comuna francesa situada en Orne.
 Fleuré, comuna francesa situada en Vienne.